El término Marnand puede referirse a:

Marnand, comuna francesa del departamento de Ródano.
Marnand, comuna suiza del cantón de Vaud.